Mile Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Mile Island (Cumberland County, Maine)
 Mile Island (Hancock County, Maine)
 Mile Island (Minnesota)
 Mile Island (New Hampshire)

in Australien:
 Mile Island (Tasmanien)